Nightwork – gruppo musicale ceco
 Nightwork – album dei Diabolical Masquerade del 1998